En Amérique du Nord, Sindon est un nom de famille dérivé du nom de famille Saindon.

Il est porté par :

Gérard Sindon, dit Sindon-Gécin, est un peintre canadien.

Voir aussi 

 Šinđon, un village du sud du Monténégro
 Sindone, un village du Sénégal
Saindon, nom de famille

Références